Ђузепе Рафаеле Бергоми (; 22. децембар 1963) бивши је италијански фудбалер који је играо на позицији одбрамбеног играча.

Целу своју професионалну каријеру провео је у Интеру и други је играч са највише одиграних утакмица за тај клуб после Хавијера Занетија. Многи га сматрају једним од најбољих дефанзивних играча свих времена, а такође га је и Пеле сврстао у Фифа 100 листу.

Статистика каријере

Клупска

Репрезентативна

Трофеји 

Интер
 Серија А : 1988/89.
 Куп Италије : 1981/82.
 Суперкуп Италије : 1989.
 Куп УЕФА : 1990/91, 1993/94, 1997/98.

Италија
 Светско првенство : 1982.

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1963.
Италијански фудбалери
Италијански фудбалски репрезентативци
Фудбалери Интера
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери на Светском првенству 1982.
Фудбалери на Светском првенству 1986.
Фудбалери на Светском првенству 1990.
Фудбалери на Светском првенству 1998.
Фудбалери на Европском првенству 1988.
Фудбалери светски прваци
Фудбалери Серије А